Stefan Tewes ist der Name folgender Personen:

* Stefan Tewes (Hockeyspieler) (* 1967), deutscher Hockeyspieler
 Stefan Tewes (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1980), deutscher Wirtschaftswissenschaftler